Groebel ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Groebel (Franz-Josef „Jo“ Groebel; * 1950), deutscher Medienpsychologe

Siehe auch:
 Gröbel